An Clochán kan syfta på följande platser:

Irland 

 Cloghan, ort, Leinster, Uíbh Fhailí, 
 Clifden (ort i Irland), Connacht, County Galway, 

Robotskapade Irlandförgreningar